Książki
 Zagubiony horyzont – powieść autorstwa Jamesa Hiltona (1933)
 Filmy
 Zagubiony horyzont (Lost Horizon) – amerykański film, adaptacja powieści (reż. Frank Capra, 1937)
 Zagubiony horyzont (Lost Horizon) – amerykański film, remake filmu z 1937 r. (reż. Charles Jarrott, 1973)